Zvunka ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Zvunka (1937–2022), französischer Fußballspieler; Bruder von Jules und Victor Zvunka
 Jules Zvunka (* 1941), französischer Fußballspieler; Bruder von Georges und Victor Zvunka
 Victor Zvunka (* 1951), französischer Fußballspieler und -trainer; Bruder von Jules und Georges Zvunka